Brent Fitz – musicista canadese
 Dominik Fitz – calciatore austriaco
 Florian David Fitz – attore, regista e sceneggiatore tedesco
 Lewis Fitz-Gerald – attore australiano
 Parisa Fitz-Henley – attrice statunitense
 Reginald Fitz – medico statunitense
 Thomas Fitz Sealy – cestista statunitense
 Willy Fitz – calciatore austriaco naturalizzato tedesco